Чемпионат Азии по дзюдо 2007 года прошёл в городе Эль-Кувейт с 16 по 17 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Азии по дзюдо 2007 (Федерация дзюдо Азии)
 Результаты чемпионата Азии по дзюдо 2007 (Международная федерация дзюдо)

2007
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Эль-Кувейте
2007 год в Кувейте
2007 год в дзюдо
Май 2007 года